Сент-Аві́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 140 км на південний захід від Парижа, 80 км на захід від Орлеана, 65 км на північний захід від Блуа.

Історія 

1-1-2018 Сент-Аві, Арвіль, Уаньї, Сент-Ажі i Суде було об'єднано в новий муніципалітет Куетрон-о-Перш.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Аві на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер